

Adjectif 
 Le vair est une fourrure grise et blanche à base de petit-gris, une variété d'écureuil nordique. Le mot est resté comme substantif dans la langue française contemporaine. Ce mot est surtout connu par le débat récurrent sur le conte Cendrillon, où des pantoufles de vair jouent un rôle important (aucune des versions traditionnelles du conte n’emploie le mot vair ; c’est Honoré de Balzac qui fit cette « rectification » en 1841, suivi par Émile Littré).
 Le vair est une « fourrure » en héraldique.
 En ancien français, l'adjectif vair était utilisé pour désigner une couleur d'yeux comprise entre le bleu et le marron mais qu'on ne pouvait clairement définir. Il s'agissait donc d'une couleur gris-vert, gris-bleu. Cela donnera l'adjectif et substantif vairon. Par analogie, l'adjectif était utilisé pour parler d'une personne qui était changeante, inconstante, variable.

Hydronymes 
 Le Vair est une rivière de Lorraine.
 L'étier de Vair est un cours d'eau de l'estuaire de la Loire.